Beleg van Gorinchem (1402) tijdens de Arkelse Oorlogen (1401-1412).
 Beleg van Gorinchem (1417) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
 Inname van Gorinchem (1572) door de Watergeuzen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
 Beleg van Gorinchem (1787) tijdens de Patriottenopstand, beleg duurde vanaf 5 september 12 dagen lang.
 Beleg van Gorinchem (1813-1814) tijdens de Bevrijdingsoorlog, beleg duurde van 18 november 1813 en 20 februari 1814.

Gorinchem